Recklinghausen, una grande città di circondario (in tedesco Große kreisangehörige Stadt) della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Recklinghausen, uno dei circondari (Kreis) della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Neurofibromatosi di tipo 1, conosciuta come Malattia di von Recklinghausen
 Heinrich von Recklinghausen (1867-1942), fisiologo tedesco
 Friedrich Daniel von Recklinghausen, patologo tedesco